Stíhací závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2013 se konal v neděli 10. února jako v pořadí druhý mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Vysočina Aréna. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 13:00 hodin středoevropského času.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2013